Moreruela de Tábara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moreruela de Tábara (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Moreruela de Tábara (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar